Ante Mrduljaš – politico jugoslavo
 Duško Mrduljaš – ex canottiere croato
 Elko Mrduljaš – canottiere jugoslavo
 Stanko Mrduljaš – ex calciatore jugoslavo, portiere